Hoffner ist der Familienname folgender Personen:

 Buckshot Hoffner († 2015), US-amerikanischer Politiker
 Carleton Hoffner, US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Harry Angier Hoffner, Jr. (1934–2015), US-amerikanischer Altorientalist mit Schwerpunkt Hethitologie